Urna ist:
 die Bezeichnung eines Gefäßes im antiken Griechenland, siehe Hydria
 ein antikes römisches Volumenmaß, siehe Urna (Volumenmaß)
 der Name eines Flusses in Russland, siehe Urna (Fluss)
 eine italienische Funeral-Doom-Band, siehe Urna (Funeral-Doom-Band)
 ein italienisches Dark-Ambient-Projekt, siehe Urna (Dark-Ambient-Projekt)
 eine Sängerin aus der inneren Mongolei, siehe Urna (Sängerin)
 ein Nunatak in der Antarktis, siehe Urna (Nunatak)

URNA steht für: 
 Útvar rychlého nasazení, Antiterrorspezialeinheit der Tschechischen Polizei

URNA